Freimersheim est un toponyme pouvant désigner :

Toponyme

Freimersheim, commune de l'arrondissement d'Alzey-Worms en Rhénanie-Palatinat
 Freimersheim (Pfalz), commune de l'arrondissement de la Route-du-Vin-du-Sud en Rhénanie-Palatinat